«Наньшицзяо» (; ) — конечная станция Оранжевой линии Тайбэйского метрополитена. Находится на территории района Чжунхэ Нового Тайбэя. Станция была открыта 24 декабря 1998 года. Следующая станция на линии — «Цзинъань».

Техническая характеристика 
«Наньшицзяо» — однопролётная станция. На станции есть четыре выхода, оснащённые эскалаторами. Два выхода также оснащены лифтами для пожилых людей и инвалидов.  11 ноября 2016 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

Путевое развитие 
За станцией находится электродепо Чжунхэ.

Близлежащие достопримечательности 
Недалеко от станции располагается ночной рынок Синнань.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Чжунхэ
Станции метрополитена, построенные в 1998 году
Синьбэй